KT Tunstall
Evento KT
29971 1999 KT

Desambiguações de siglas